Линово () — деревня в Пыталовском районе Псковской области России. Административный центр Линовской волости.

География 
Деревня находится в западной части Псковской области, в пределах Прибалтийской низменности, в зоне хвойно-широколиственных лесов, на левом берегу реки Кухвы, к северу от автодороги , на расстоянии примерно 26 километров (по прямой) к северу от Пыталова, административного центра района.

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, влажный. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −7,3 °С (абсолютный минимум — −42 °C), средняя температура самого тёплого (июля) — 12 °С (абсолютный максимум — 36 °C). Среднегодовое количество осадков составляет 562 мм, из которых 72 % выпадает в период с апреля по октябрь.

История 
До 1920 гг. деревня числится в Толковской волости (с центром в д. Толково) Островского уезда Псковской губернии

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Латвии. В 1920—1925 годах как центр Толковской волости Лудзенского уезда, в 1925—1944 годах как центр Линавской (Линовской) волости Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии, под названием Линава (Linava). В январе 1945 года деревня вместе с районом была возвращена в состав РСФСР в рамках тогда же созданного 16 января 1945 года Пыталовского района Псковской области (фактически её управление было передано властям Псковской области, образованной 23 августа 1944 года, в тот же период ввиду отсутствия иных органов власти на освобождаемых землях во время Великой Отечественной войны).

Население 

Численность населения составляет 396 жителей (2001 год).

Инфраструктура 
Дом культуры, Линовская средняя школа.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом. Остановка общественного транспорта «Линово (Псковская область)».

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района